Gelbes Haus steht für:
 Gelbes Haus (Esslingen am Neckar), stadtgeschichtliches Museum
 Gelbes Haus (Flims), ein Ausstellungszentrum in Graubünden
 Gelbes Haus (München), ein Baudenkmal am Nordrand des Schlossparks Nymphenburg
 Gelbes Haus (Potsdam), ein Baudenkmal in der Leistikowstraße
 eine Diensthütte und ein ehemaliges Jagdlusthaus im Forstenrieder Park im Landkreis München

 Für das Gelbe Haus in Rribe in Albanien, siehe Organhandel im Kosovo

Siehe auch:
Casa Amarela